Rainer von Österreich ist der Name folgender Personen:

 Rainer von Österreich (1783–1853), österreichischer Erzherzog, Vizekönig von Lombardo-Venetien
 Rainer von Österreich (1827–1913), österreichischer Erzherzog, General und Mäzen